Borge kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Borge (ort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Borge (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar